Epeoloides coecutiens, preliminärt svenskt trivialnamn brokadbi, är en biart som först beskrevs av Fabricius 1775.  Epeoloides coecutiens ingår i släktet Epeoloides och familjen långtungebin. Inga underarter finns listade. Arten finns i Finland, och väntas komma även till Sverige.

Utseende 
Ett 9 till 10 mm långt bi med mellankropp, som är svart hos honan och hos hanen hårig i brunrött och brunorange, samt en mörkröd bakkropp med vita fläckar och svart spets. Hanen har dessutom blågröna ögon.

Ekologi 
Epeoloides coecutiens är en boparasit, som lägger sina ägg i bon av lysingbin, där larven lever av värdlarvens tilltänkta föda, efter det värdägget eller -larven dödats. Habitaten följer värdarten, som flodstränder, myrar, diken och utkanterna av strandskogar. Arten flyger i juni till augusti, och hämtar nektar från flera olika, blommande växter, som bland andra ärtväxter (häckvicker, kråkvicker, vialer, lusernsläktet och klövrar), fackelblomsväxter som fackelblomster samt väddväxter som ängsvädd.

Utbredning 
Utbredningsområdet omfattar Syd- och Mellaneuropa inklusive England, samt delar av Nordeuropa.

I Finland och Estland har arten funnits sedan omkring 1970. I Finland, där Artdatacentret klassificerat arten som livskraftig ("LC"), har den främst observerats i de sydligaste delarna, inklusive Åland. Den påträffades första gången i Danmark den 22 juli 2012 vid Frøslev Mose i sydligaste Jylland, och betecknas numera som "sällsynt" (sjælden). Den har fått det danska namnet pragtbi.

Arten finns ännu (våren 2022) inte i Sverige, men eftersom den finns på Åland, förväntas den dyka upp i Sverige inom kort. Artdatabanken har givit den det preliminära svenska namnet brokadbi.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Långtungebin
coecutiens